Il doppio del torneo di tennis RCA Championships 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Jim Thomas che hanno battuto in finale Wayne Black e Kevin Ullyett 6(7)-7, 7-6(3), 6-3.

Teste di serie 

 Maks Mirny /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (finale)

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (semifinali)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

RCA Championships 2004